Ljoebov Jegorova (ballerina) (1880–1972), Russisch balletdanseres
 Ljoebov Jegorova (langlaufster) (geb. 1966), Russisch langlaufster